Bengt Larsson, švedski hokejist, * 27. januar 1927, Švedska.

Larsson je vso kariero igral za klub Djurgårdens IF v švedski ligi, kjer je osvojil tri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1949/50, 1954/55 in 1957/58.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1951, kjer je z reprezentanco osvojil srebrno medaljo.

Statistika kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF